Mossberg kan syfta på:

Efternamn 
Det svenska efternamnet Mossberg bars den 31 december 2014 av 1437 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Mossberg 
 Albert Mossberg (1863–1943), lantbrukare och politiker, liberal
 Anders Mossberg, flera personer
 Anders Mossberg (musiker) (född 1959)
 Anders Mossberg (friidrottare) (född 1952), trestegshoppare
 Bengt Mossberg (1919–2008), ingenjör och företagsledare
 Bo Mossberg (född 1935), konstnär och illustratör
 Daniel Mossberg (född 1981), bandyspelare
 Eije Mossberg (1908–1997), ämbetsman företagsledare och politiker, socialdemokrat
 Elis Mossberg (1881–1941), bergsingenjör
 Erland Mossberg (1868–1946), militär och militärattaché
 Fredrik Mossberg (1850–1916), apotekare och donator
 Gunnar Mossberg, flera personer
 Gunnar Mossberg (konstnär) (1903–1983), målare
 Gunnar Mossberg (musiker) (1910–1997), klarinettist och saxofonist
 Henrik Mossberg (född 1971), pianist, kompositör, arrangör, kyrkomusiker
 Holger Mossberg (1913–1998), fabriksarbetare och politiker, socialdemokrat
 Jan Mossberg (aktiv 1969–1977), fotbollsspelare
 Jan Peter Mossberg (1820–1896), lärare, kantor och amatörorgelbyggare
 Karl Mossberg (1860–1923), ämbetsman
 Lotta Mossberg (född 1953), journalist
 Maja-Brita Mossberg (född 1936), författare
 Olof Mossberg (1870–1952), läkare
 Ulf Mossberg (född 1940), företagsledare

Företag 
O.F. Mossberg & Sons, amerikansk vapentillverkare

Platser 
Mossberg, Hagfors kommun, småort med 61 invånare 2010.
 Mossberga, mindre bostadsområde i Örebro
 Mossberget, berg på ett 30-tal olika platser i Sverige
 Mossbergssjön, insjö i Hagfors kommun
 Mossbergstjärnen, insjö i Nordanstigs kommun, Hälsingland

Källor

Svenska efternamn